Томаш Сапега:
 Сапега, Томаш (до 1598—1646) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, воевода.
 Сапега, Томаш Казимир (1621—1654) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского.